Rajd Wielkiej Brytanii 1975 (24. Lombard RAC Rally) – 24 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 22-26 listopada. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1975. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto York.

Wyniki

Wyniki

Końcowa klasyfikacja producentów  

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

1975
1975 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1975